Пюттен:

 Пюттен — деревня в Нидерландах, провинция Гелдерланд.
 Пюттен — община в провинции Гелдерланд (Нидерланды).
 Pytten — псевдоним норвежского музыканта и звукорежиссёра Эйрика Хундвина.